Луи́с (Луи́джи) Соди́ро (, ; 1836—1909) — итальянский миссионер-иезуит и ботаник в Эквадоре, специалист по южноамериканским папоротникам, ароидным и перечным.

Биография 
Луиджи Содиро родился в городе Корнедо-Вичентино 22 мая 1836 года в семье Джованни Содиро и Анны Проньяццо. Учился в Виченцской семинарии, затем поступил в Инсбрукский университет. Посещал лекции по ботанике Антона Кернера. В августе 1856 года записан в Орден иезуитов. Некоторое время преподавал в школе в Рагузе.

В 1870 году он был приглашён эквадорским президентом Габриелем Гарсией Морено преподавать в Политехнической школе в Кито. В свободное время занимался изучением местной флоры, в особенности папоротниковидных растений, а также семейств Перечные и Ароидные и родов Бомарея и Страстоцвет. С 1877 года преподавал на дому. С 1886 года Содиро помимо работы в Университете Кито был профессором ботаники в Сельскохозяйственном колледже. Он принимал участие в основании Ботанического сада Кито, был его первым директором.

Луис Содиро скончался 14 мая 1909 года в Кито.

Основной гербарий Содиро был разделён между Центральным университетом Кито (Q) и Эквадорской библиотекой имени Аурелио Эспиносы Полита (QPLS).

Некоторые научные публикации

Роды растений, названные в честь Л. Содиро 
  [= ]
  [= ]

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ботаники Италии
Ботаники по алфавиту
Птеридологи
Ботаники XIX века